Дмитрий Черненко:
 Черненко, Дмитрий Алексеевич (род. 1944) — генеральный директор Кременчугского сталелитейного завода, академик.
 Черненко, Дмитрий Степанович (1824—1898) — архитектор, автор большого числа казённых, общественных и частных построек.